DRM ali drm je lahko kratica za:

 Deutsche Rennsport-Meisterschaft, nemško prvenstvo avtomobilskih dirk v 1970. letih
 Digital Radio Mondiale, tehnologija za oddajanje radijskih signalov
 Reichsmark (po ISO 4027), uradna valuta Nemškega rajha in nekaterih držav naslednic (1924–1984)
 Upravljanje pravic digitalnih vsebin (angleško Digital rights management), skupek tehnik za nadzor dostopa do lastniških digitalnih del